Вероника Родригес (, , Каракас, Венесуэла) — венесуэльско-американская порноактриса.

Биография 
Вероника Родригес родилась в столице Венесуэлы Каракасе. В настоящее время девушка живёт в США, куда в младенчестве её перевезли родители. Актриса снялась более чем в 260 фильмах.

Фильмография 

 8th Street Latinas 18 (2012)
 After School Slut Club (2011)
 Babysitter Diaries 11 (2011)
 Barely Legal 131 (2012)
 Born Flirty 2 (2013)
 Cock Craving Latinas (2012)
 Corrupt Minds (2011)
 Corrupt Schoolgirls 4 (2013)
 Dorm Invasion 5 (2013)
 Exxxtra Small Chicks Fucking Huge Dicks (2012)
 Girl Eat Girl (2013)
 Latin Mouth Club (2012)
 Naughty Bookworms 29 (2012)
 She’s New (2012)

Премии и номинации

Примечания

Ссылки 

Порноактрисы США
Twistys Treats
Иммигрировавшие в США из Венесуэлы